bł. Leonard Kimura (1575–1619) – japoński jezuita, męczennik
 bł. Leonard Pérez Lários (1883–1927) – meksykański męczennik
 bł. Leonard José (1886–1936) – hiszpański Brat Szkolny, męczennik
 bł. Leonard Olivera Buera (1889–1936) – hiszpański ksiądz, męczennik

Zobacz też
 Święty Leonard